Quellinus steht für: 
 Quellinus (Künstlerfamilie), flämische Maler- und Bildhauerfamilie des 17. Jahrhunderts

Quellinus ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Erasmus Quellinus (1634–1715), flämischer Maler
 Thomas Quellinus (1661–1709), flämischer Bildhauer